USS Samuel Eliot Morison (FFG-13) - hernoemd naar TCG Gokova, een schip
Golf van Gökova - een baai van de Egeïsche Zee in Turkije